Атапуэрка () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфос-де-Бургос. Занимает площадь 24,34 км². Население — 208 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 17 км.

Является местом проведения кросса Cross de Atapuerca.

История 
В 1054 году Гарсия III Наваррский, который был недоволен, что ему досталась меньшая часть владений отца, напал на Кастилию, но в сражении при Атапуэрке погиб. Фердинанд I Кастильский захватил часть наваррских земель на правом берегу реки Эбро.

См. также 
 Атапуэрка (горы)

Население

Примечания

Всемирное наследие в Испании
Муниципалитеты Бургоса